André Hoffmann (schaatser)
 André Hoffmann (voetballer)